Selenkay ist eine argentinische Jugendserie, die von Metrovisión Producciones für die Walt Disney Company umgesetzt wird. In Lateinamerika soll die achtteilige erste Staffel der Serie voraussichtlich 2023 auf Disney+ veröffentlicht werden.

Handlung     
Sofía Rivera ist 16 Jahre alt und musste aufgrund der Arbeit ihrer Eltern ständig umziehen und an den abgelegensten Orten leben. Sie sehnt sich nach Stabilität im Leben und möchte endlich längerfristige Freundschaften und Beziehungen aufbauen. Dieser Wunsch scheint sich zu erfüllen, als die Familie in das kleine Bergdorf Río Vivo zieht. Doch als Sofía eine übernatürliche Kraft entdeckt, die in Verbindung mit Wasser steht, beginnen sich ihre Träume in Luft aufzulösen. Zur selben Zeit treffen im Ort die umstrittenen und mysteriösen Fénix-Geschwister ein, welche die Aufmerksamkeit aller Bewohner auf sich ziehen, einschließlich die von Sofía. Sie beginnt eine tiefgreifende Verbindung zu Gael, dem mittleren Bruder, aufzubauen, zu welchem sich Sofía hingezogen fühlt. Ihre Familie ist gegen diese Beziehung, da sie Gael und seinen Geschwistern nicht vertrauen. Während Sofía die Beziehung zu Gael vertieft, beginnt sie die ganzen rätselhaften und übernatürlichen Geschehnisse zu entschlüsseln, und lernt dabei mehr über sich selbst. Ihre Entdeckungen führen schließlich dazu, dass Sofía, ihr bisheriges Verständnis der Welt, infrage stellt.

Besetzung und Synchronisation

Episodenliste

Weblinks 
 
 Pressemitteilung zur Serie auf Disney PressPack

Einzelnachweise 

Fernsehsendung (Argentinien)
Fernsehserie der 2020er Jahre
Kinder- und Jugendfernsehserie
Fantasy-Fernsehserie
Dramedy
Disney+